Brauen est mot allemand d'origine germanique. Ce nom est porté par plusieurs personnes célèbres.

Patronyme 

 Martin Brauen (né en 1948), ethnologue, tibétologue, conservateur de musée et écrivain suisse
 Sonam Dolma Brauen (née en 1953), artiste contemporaine, peintre et sculptrice tibéto-suisse
 Yangzom Brauen (née en 1980), actrice et écrivaine suisse

Homonymie de patronyme